L'édition 2018 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du 11 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Ashleigh Barty remporte le tournoi en simple et Abigail Spears et Alicja Rosolska celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
Zarina Diyas doit abandonner lors du premier set du premier tour (2-1) face à Samantha Stosur à cause d'une blessure au genou gauche. De ce fait, avec sa partenaire Zheng Saisai, elle doivent déclarer forfait avant leur deuxième match face à Giuliana Olmos et Desirae Krawczyk.

Daria Gavrilova et Donna Vekić doivent déclarer forfait avant leur deuxième match, face à Lizette Cabrera et Irina Falconi, car Donna Vekić se plaint du dos.

Lauréates 
Ashleigh Barty remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Johanna Konta.

En double, Abigail Spears et Alicja Rosolska remportent leur  ensemble en battant en finale Mihaela Buzărnescu et Heather Watson. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2018
Tennis en juin 2018